Adriana Fossa Maldini (1968) – ex modella, attrice e imprenditrice venezuelana, moglie dell'ex capitano del Milan Paolo Maldini e madre di Daniel
 Carlo Maldini (1852-1926) – imprenditore italiano
 Cesare Maldini (1932-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore, padre dell'ex calciatore Paolo e nonno di Daniel
 Daniel Maldini (2001) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista, figlio dell'ex calciatore Paolo e nipote di Cesare
 Elio Maldini (1911-1995) – ciclista su strada italiano
 Paolo Maldini (1968) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, figlio di Cesare e padre di Daniel
 Sergio Maldini (1923-1998) – scrittore e giornalista italiano